peut faire référence à :

Patronyme 
Itsutsuji est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 La  (五辻家), famille noble descendante du clan Minamoto :
 , personnalité japonaise de l'époque d'Azuchi-Momoyama, concubine de l'empereur Shōkō ;
 Le vicomte , homme d'affaires et homme politique japonais ;
 , noble japonais de la période Sengoku ;
 , noble japonais de l'ère Meiji ;
 Le vicomte , noble japonais ;  
 , noble japonais de la période Sengoku.
 La famille Itsutsuji (五辻家), famille noble descendante du clan Hokke :
 , noble japonais de la période de Heian à la période de Kamakura ;
 , noble japonais de l'époque de Kamakura ;
 , noble japonais de l'époque de Kamakura ; 
 , personnalité de l'époque de Kamakura, reine consort et femme de l'empereur Go-Nijō ;
 , noble japonais de l'époque de Kamakura ;
 , prêtresse de la période Kamakura, mère de l'empereur Go-Daigo ;
 , noble japonais de la période de Kamakura ;
 , noble japonais de la période de Kamakura ;
 , personnalité de l'époque de Kamakura, assistante de l'empereur Fushimi et mère biologique de l'empereur Go-Fushimi ;
 , noble japonais de l'époque de Kamakura.

Toponyme 
 Gallery Itsutsuji, galerie d'art contemporain à Tokyo ;
 L'Itsutsuji-dōri (五辻通), voie de Kyoto.

Autres 
 L' (五辻宮), groupe social de la royauté japonaise de l'époque de Kamakura.

Voir aussi 
 , noble japonais lié à la famille Itsutsuji du clan Minamoto.